Татырино — деревня в Невельском районе Псковской области. Входит в состав Ивановской волости. 

Расположена в 22 км к северу от города Невель.

Население 
Численность населения деревни в 2000 году составляла 32 человека, в 2011 году — 20 человек.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Щербинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)